Der Name Rudnick stammt aus dem Sorbischen und bedeutet „Bergmann“ (sorbisch/polnisch rudnik).

Namensträger

Rudnick 
 Erwin Rudnick (1920–1988), deutscher Generalleutnant der Volkspolizei
 Franz Rudnick (1931–2005), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Isadore Rudnick (1917–1997), US-amerikanischer Physiker
 Josef Rudnick (1917–2009), deutscher Unternehmer und Politiker
 Thomas Rudnick (* 1965), deutscher Schauspieler
 Paul Rudnick (* 1957), US-amerikanischer Autor und Drehbuchautor
 Paul Jakob Rudnick (1718–1740), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Rudnick (1850–1927), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Wolfgang Raupach-Rudnick (1946–2022), deutscher Theologe, Manager, Autor und Herausgeber zu christlich-jüdischen Themen
 Zeev Rudnick (* vor 1984), israelischer Mathematiker

Rudnik 
 Barbara Rudnik (1958–2009), deutsche Schauspielerin
 Eugeniusz Rudnik (1932–2016), polnischer experimenteller Komponist, Vertreter der Akusmatik und Tontechniker

Siehe auch 
 Rudnik

Einzelnachweise 

Familienname